Ламеа́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Рабастенс-де-Бигор. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65254.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 105 км западнее Тулузы, в 17 км к северо-востоку от Тарба.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 128 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 81 человека трудоспособного возраста (15-64 лет) 55 были экономически активными, 26 — неактивными (показатель активности — 67,9 %, в 1999 году было 65,6 %). Из 55 активных жителей работали 49 человек (27 мужчин и 22 женщины), безработных было 6 (3 мужчин и 3 женщины). Среди 26 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи